Vila Tore ima više značenja:
 Vila Tore (Kjeti)
 Vila Tore (Teramo)